Grete Mosheim (1905-1986), actrice allemande ;
 Johann Lorenz von Mosheim (1693-1755), théologien allemand.

 Mosheim (Tennessee)